Hara kan som auktorsförkortning betyda:

 Hiroshi Hara (botaniker)
 Kanesuke Hara

Robotskapade auktorsförkortningar